Excreció líquida també anomenada orina
 Pipí I d'Aquitània (797 – 838), rei d'Aquitània.
 Pipí I el Breu (714 - 768), majordom de palau de Nèustria i Austràsia, rei dels francs 
 Pipí II d'Aquitània (c. 823 – c. 864), fill il·legítim de Pipí I d'Aquitània i de Ringarda.
 Pipí d'Itàlia (773 – 810), fill de Carlemany i Rei d'Itàlia.
 Pipí de Landen o Pipí el Vell (Landen, 580 (?) – 640), majordom de palau d'Austràsia (623-629) 
 Pipí d'Héristal, conegut com a Pipí II o el Jove, (635/45 – 714), Majordom de palau d'Austràsia, de Nèustria i Borgonya.
 Pipí (fill de Bernat d'Itàlia), (vers 815- vers 840), comte de França